Ка́льпа — вспомогательная часть Вед, одна из шести веданг, основной темой которой является ритуаловедение. Индуистская традиция не выделяет какого-то особого текста этого раздела веданги. Однако для разных категорий ведийских жрецов было написано большое количество сборников сутр, посвящённых ритуалу. Те из них, которые сохранились до наших дней, занимают особое место среди письменных памятников периода сутр.

Существует два рода Кальпа-сутр, или руководств по проведению ведийских ритуалов:
 1) Шраута-сутры, основанные на шрути («услышанное») и обучающие проведению великих жертвоприношений, требующих от трёх до пяти огней. Частью Шраута-сутр «Яджурведы» являются:
 «Шулба-сутры», в которых объясняются способы измерения с помощью верёвок, правила изваяния божеств и сооружения разного рода алтарей для проведения жертвоприношений. В этих трактатах содержится наиболее ранняя информация о геометрии в Древней Индии.
 2) Смарта-сутры, или правила, основанные на традиции смрити («запомненное»). К Смарта-сутрам принадлежат две другие категории текстов:
 Грихья-сутры (Gŗhyasûtra = «Домострой», руководство к домашнему культу), содержащие объяснения бытовых ритуалов (свадьбы, рождения ребёнка и т. п.);
 Дхарма-сутры, в которых объясняются социальные обычаи и обязанности, и которые являются основными источниками индуистского права.

К сутрам примыкает большое количество вспомогательных околоведийских текстов, которые принято называть Паришишта.

Калпа-сутры и их соотношения с Ведами

Примечания

Литература 
 
 Кальпа веданга. Тексты.

Веданги
Сутры
Обряды и ритуалы